

Населені пункти та їхні частини

 Ядвісін — село в гміні Загродно Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ядвісін — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ядвісін — село в гміні Сабне Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ядвісін — село в гміні Страхувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Ядвісін — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Ядвісін — частина міста Блоне в Варшавському-Західному повіті Мазовецького воєводства
 Ядвісін — частина села Клудно в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ядвісін — частина села Цешкови в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ядвісін — частина села Баліце в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Ядвісін — колонія в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Ядвісін — колонія в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки